

Geografia
 Cellier-du-Luc – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche 
 Le Cellier – comune francese situato nel dipartimento della Loira Atlantica

Persone
 Caroline Cellier (1945-2020) – attrice francese
 Germaine Cellier (1909-1976) – creatrice di profumi frances
 Peter Cellier (1928) – attore britannico